A Copa das Confederações da CAF de 2015 foi a décima-segunda edição do torneio africano de clubes continental Copa das Confederações da CAF. O Étoile du Sahel da Tunísia, foi o campeão do torneio pela segunda vez.

Equipes Classificadas

Qualificatório

Rodada preliminar 

|}

Primeira rodada 

|}
1- Avançou a segunda rodada pois o Dolphins perdeu a viagem.

Segunda rodada 

|}

Play-off 
Ganhadores da fase anterior mais o oito da Liga dos Campeões da CAF de 2015.

Copa CAF
  Club Africain
  Étoile du Sahel
  Warri Wolves
  Orlando Pirates
  Hearts of Oak
  ASEC Mimosas
  Zamalek
  Vita Club 

Liga dos Campeões
  Espérance
  Sfaxien
  Raja Casablanca
  Léopards
  Al-Ahly
  Stade Malien
  Sanga Balende
  Kaloum Star

|}

Fase de grupos

Group A

|

|}

Group B

|

|}

Semi-finais

|}

Final 

|}

Campeão

Veja também
Liga dos Campeões da CAF de 2015
Copa das Confederações da CAF

Ligações externas 
 
 

 2015
2015 no futebol